Cincar – szczyt w masywie Cincar, w Górach Dynarskich. Leży w zachodniej Bośni i Hercegowinie. Jest najwyższym szczytem masywu Cincar.

Bibliografia 
 Cincar

Szczyty Bośni i Hercegowiny
Szczyty Gór Dynarskich